«Boy with Luv» (작은 것들을 위한 시) — песня южно-корейской группы BTS при участии американской певицы Холзи, вышедшая 12 апреля 2019 года в качестве 1-го сингла с шестого мини-альбома Map of the Soul: Persona (2019).
Сингл дебютировал на восьмом месте в американском хит-параде Billboard Hot 100, став для группы BTS их вторым хитом, попавшим в лучшую десятку чарта, а также став высшим достижением для песен любой корейской группы в США. Видеоклип поставил рекорд YouTube: более 74 миллионов просмотров за первые 24 часа релиза.

История 
7 апреля 2019 года вышел трейлер музыкального видео, включающий 13-секундный клип песни с участием Холзи, работающей в билетной кассе.
10 апреля вышел второй тизер, в котором продемонстрированы крупные планы группы. Официальное музыкальное видео вышло 12 апреля на канале YouTube.
Группа впервые исполнила песню 13 апреля 2019 года будучи в качестве музыкальных гостей на шоу «Saturday Night Live» и собирается исполнить 1 мая 2019 года её вместе с Холзи на церемонии 2019 Billboard Music Awards. BTS начали свою корейскую промоакцию 18 апреля 2019 года на канале M Countdown. Лейбл BigHit выпустил ещё одно музыкальное видео «Boy with Luv» 26 апреля 2019 года, включив в него, том числе кадры ARMY, фанатской базы BTS, а также более частое появление американской певицы Холзи.

Музыкальное видео 
Видео к песне «Boy with Luv» было выпущено 12 апреля 2019 года. Клип сразу побил несколько рекордов популярности на YouTube. Среди них 3 миллионов лайков за 2 часа и 74,6 миллионов просмотров в течение 24 часов после выпуска, что делает его наиболее просматриваемое видео на YouTube в первые 24 часа после его выпуска (в среднем около 860 просмотров в секунду в этот период). Кроме того, «Boy with Luv» стало самым быстрым видео, которое достигло 100 миллионов просмотров на YouTube, причем примерно за один день и 10 часов, превзойдя рекорд, установленный хитом «Kill This Love» (южнокорейской гёрл-группы Black Pink) неделей ранее. Позднее число просмотров снизилось до 7 млн в сутки с 17 апреля, то есть всего спустя пять дней после релиза.

Коммерческий успех 
27 апреля 2019 года сингл «Boy with Luv» дебютировал на восьмом месте в американском хит-параде Billboard Hot 100. Это лучший результат группы BTS, так как до этого они достигали лишь десятого места в США с хитом «Fake Love» (2 июня 2018). Также это высшее достижение для песен любой корейской группы в США. В чарте Digital Song Sales сингл попал на третье место, а в Streaming Songs дебютировал на пятом месте (лучший результат для групп из Южной Кореи). Выше из корейцев в Billboard Hot 100 был только Psy с его хитами «Gangnam Style» (№ 2, 6 октября 2012 года) и «Gentleman» (№ 5, 4 мая 2013 года. Вместе с ним BTS единственные представители Южной Кореи, кто дважды побывал в лучшей американской десятке. Для Холзи трек «Boy with Luv» стал её пятым вхождением в top-10 (Hot 100) после хитов «Closer» (вместе с The Chainsmokers, 12 недель на № 1 в 2016), «Bad at Love» (№ 5, 2018), «Eastside»(вместе с Benny Blanco и Khalid; № 9, в январе 2019) и «Without Me». В феврале 2023 (спустя почти четыре года после релиза) «Boy With Luv» получил миллиард прослушиваний на Spotify, став первой песней на корейском языке, преодолевшей эту отметку.

Признание и номинации

Итоговые списки

Награды и номинации

Награды программ

Итоговые списки

Чарты

Недельные чарты

Сертификации 

|-
! colspan="3" | Стриминг
|-

Примечания

Ссылки 
 
 

Хип-хоп-песни
Многоязычные песни
Песни BTS
Песни Холзи
Песни, написанные Холзи